Bioscope steht für
Bioscope, Lübecker Kino
Le Bioscope, Elsässer Freizeitpark 
Siehe auch
Bioskop